Sebastopolis ist der Name folgender Orte:

Orte:
 Sebastopolis (Karien), antike Stadt in der Türkei
 Sebastopolis (Pontus), antike Stadt in der Türkei, heute Sulusaray
 Sebastopolis (Thrakien), antike Stadt in Bulgarien
 Sebastopolis, früherer Name von Sochumi, Stadt in Abchasien bzw. Georgien

Bistümer:
 Sebastopolis in Abasgia, Titularerzbistum
 Sebastopolis in Armenia, Titularbistum
 Sebastopolis in Thracia, Titularbistum

Siehe auch: 
 Sewastopol, Stadt auf der Halbinsel Krim
 Sebastopol